Gabinet Andrew Johnsona
Gabinet Lyndona B. Johnsona
Pierwszy gabinet Borisa Johnsona
Drugi gabinet Borisa Johnsona